WHA peut faire référence à :
 World Hockey Association, nom anglais de l'Association mondiale de hockey ;
  ;
 , station de télévision PBS de la ville de Madison, dans le Wisconsin ;
 , station de radio publique de la ville de Madison, dans le Wisconsin ;
 W-HA, filiale du groupe Orange et établissement de monnaie électronique.